Timberlane puede referirse a:

Timberlane, una villa ubicada en el condado de Boone en el estado estadounidense de Illinois; o
Timberlane,  un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Jefferson en el estado estadounidense de Luisiana.